Појам Сонора може да се односи на:
 Сонора,
 Сонора (пустиња), пустиња на граници Мексика и САД
 Сонора (Калифорнија), град у САД у држави Калифорнија
 Сонора (Тексас), град у САД у држави Тексас